Серебряный Сёрфер:
 Серебряный Сёрфер — супергерой серии комиксов Marvel.
 Серебряный Сёрфер (1998) — американский мультсериал режиссёра Тони Пастора.
 Silver Surfer (1990) — видеоигра, разработанная Software Creations и изданная в 1990 году для платформы NES.